Lijst van rijksmonumenten in Hollands Kroon#Oosterland : rijksmonumenten in Oosterland, Hollands Kroon
 Lijst van rijksmonumenten in Schouwen-Duiveland#Oosterland, rijksmonumenten in Oosterland, Schouwen-Duiveland